

Persone 
I Letta sono una famiglia originaria della Marsica, in Abruzzo. 

Tra i principali membri, vi sono:
Cesare Letta (n. 1944) – archeologo italiano, fratello di Gianni
 Enrico Letta (n. 1966) – politico italiano, Ministro della repubblica e Presidente del Consiglio dei ministri, nipote di Gianni
 Gianni Letta (n. 1935) – giornalista e politico italiano, sottosegretario alla presidenza del Consiglio nei governi Berlusconi I, II, III e IV, zio di Enrico
Giampaolo Letta (n. 1966) – dirigente d'azienda italiano, vicepresidente e AD di Medusa Film, figlio di Gianni
Giorgio Letta (n. 1936) – matematico italiano, professore di Calcolo delle probabilità e membro dell'Accademia dei Lincei, fratello di Gianni

Altro 
Governo Letta, in carica dal 28 aprile 2013 fino al 22 febbraio 2014 guidato da Enrico Letta
 Letta – album di Letta Mbulu